Kameroens voetbalelftal (mannen)
 Kameroens voetbalelftal (vrouwen)